Das Mercantile Credit Classic 1985 war ein professionelles Snookerweltranglistenturnier im Rahmen der Saison 1984/85. Es wurde vom 4. bis zum 13. Januar 1985 in der Spectrum Arena im englischen Warrington ausgetragen. Sieger wurde der Engländer Willie Thorne, der im Finale den Kanadier Cliff Thorburn besiegte, Rekord- und Vorjahressieger Steve Davis schied im Halbfinale im Decider gegen Thorne aus. Das höchste Turnierbreak spielte der Waliser Terry Griffiths.

Preisgeld 
Zum ersten Mal seit drei Jahren wechselte der Sponsor, Mercantile Credit löste Lada ab. Mercantile Credit sollte bis zur Einstellung des Turnieres im Jahr 1992 Sponsor bleiben. Das Preisgeld steig im Vergleich zum Vorjahr um mehr als das Doppelte auf 196.000 Pfund Sterling an, wovon knapp ein Fünftel auf den Sieger entfielen. Zum ersten Mal wurden auch Spieler belohnt, die in der letzten Qualifikationsrunde ausschieden.

Turnierverlauf 
Wie auch schon im Vorjahr wurden die Top 16 der Weltrangliste für die erste Hauptrunde gesetzt, 16 weitere Spieler konnten über die Qualifikation an der Hauptrunde teilnehmen. Bis zum Halbfinale wurde im Modous Best of 9 gespielt, das Halbfinale im Modus Best of 17 und das Finale im Modus Best of 25.

Finale 
Der auf Weltranglistenplatz 12 platzierte Engländer Willie Thorne hatte bisher nur das Einladungsturnier Pontins Professional 1984 gewonnen, er stand so zum ersten Mal in einem Finale von einem Ranglistenturnier. Er traf auf den Kanadier und Weltranglistenplatz 3 Cliff Thorburn, der 1980 als erster Nicht-Brite die Snookerweltmeisterschaft gewonnen hatte.

Nach einer 1:0-Führung von Thorne konnte Thorburn das Spiel zum 1:2 spielen, doch eine höhere Führung erreichte er nicht, denn Thorne zog bis zum 4:4 stets sofort nach. Thorne gelang es nun, zum ersten Mal im Finale zwei Frames hintereinander zu gewinnen und zum zweiten Mal in Führung zu gehen. Direkt mit dem nächsten Frame konnte er die Führung auf 6:4 ausbauen. Thorburn verkürzte auf 6:5 und nach einem erneuten Ausbau der Führung durch Thorne zum 7:6. Wieder gelang es Thorne, die Führung auszubauen, doch Thorburn konnte kurz darauf zum 8:8 ausgleichen. Thorne gewann den nächsten Frame, um wieder zu führen. Anschließend gelang es ihm, die nächsten vier Frames zu gewinnen, um zum ersten (und auch letzten) Mal in seiner Karriere ein Ranglistenturnier zu gewinnen.

Qualifikation 
Die 76 Spieler der restlichen Weltrangliste traten gestaffelt in fünf Runden an, um die 16 übrigen Startplätze für die Hauptrunde auszuspielen.

Runde 1 

|}

Runden 2–5

Century-Breaks 
Während des Turnieres wurden insgesamt 13 Century-Breaks gespielt, elf davon in der Hauptrunde.

Qualifikation 
  Marcel Gauvreau: 129
  Roger Bales: 103

Hauptrunde

Einzelnachweise 

1985
Snookerveranstaltung 1985
Sportveranstaltung in Warrington